Knight Online é um MMORPG feito pela empresa MGame Corporation. Com mais de 12,25 milhões de jogadores e 17,91% da participação dos MMORPG, Knight Online está entre os mais populares jogos deste gênero.
O jogo original é hospedado pela MGame na Coreia do Sul. Além desta versão, existe o Knight Online World (dos Estados Unidos da América) e o Knight Online Xross (do Japão). Estas duas versões aceitam registros de qualquer lugar do mundo, ao contrário do que ocorre na versão Sul-Coreana. A versão Knight Online World é bem popular no Brasil, Estados Unidos e Turquia. Knight Online é oficialmente um jogo grátis. Porém, jogadores pagantes têm vantagens no jogo, como login 24 horas por dia. Há também a "Powerup Store", onde os jogadores podem compra itens co dinheiro real (US$).

Classes de jogador

Rogues
São rápidos e de grande destreza, podem ser "daggers"(usam facas) ou "archers"(arqueiros). Os assassinos, que usam facas, possuem um ataque corpo-a-corpo mediano, tem ténicas como "wolf" que aumenta o dano do usuário e "swift" e "light-feet" que aumentam a velocidade de movimento.  Também possuem a habilidade de ficarem invisíveis.

Warriors
Os warriors(guerreiros), são muito fortes no corpo-a-corpo, possuem grande defesa e muita vida (acima de 8000), mas precisam de um "priest"(que nós vamos ver a seguir) para que sejam mais eficazes. Podem usar armas como: "Axe" (machado), "Club" (clava), "Spear" (lança) e "Sword" (espada).

Magicians
Os magos possuem pouca vida, assim sendo, são ruins corpo-a-corpo. Apesar disso, usam magias, de longa distância fortíssimas, que tiram altos danos, podendo ser elas de "Light" (energia), "Fire" (fogo), ou "Ice" (gelo). Os magicians ou mages, usam "staffs" (cajados) como armas de ataque, e podem usar magias de ataques de área, onde atacam mais de um inimigo por vez.

Priest
Os priests dão suporte, podem recuperar a vida de seus aliados, dar "buffs", que aumentam a defesa e a vida e "debuffs", que reduzem a defesa e a vida dos inimigos. Possuem o maior HP (vida) do jogo. Um debuffer (que lança debuffs) pode ter 7000 de vida, já um buffer(que dão buffs) pode chegar a 12000 de vida

Kurian e Portu 
Protegem aliados na batalha com sua força bruta. Os Kurians e Portus geralmente podem ser encontrados na linha de frente. Foram adicionados por último no jogo.

Parties 
Como em quase todos os MMORPGs, no Knight Online é possível montar parties, ou seja, lutar dividindo os recursos (explicado abaixo). As parties variam de 2 a 8 jogadores,  e nelas a experiência ganha com a luta contra os monstros e os noah (moeda do jogo) são divididos entre os jogadores, assim como os "National Points" (pontos de nação), quando estão duelando com a nação inimiga na área de batalha (Ronark Land) ou nas diversas "wars" (guerras) que ocorrem no jogo.

Servidores 
O jogo é consiste em vários servidores de acordo com a região em que são hospedados. Cada jogador pode criar até 4 personagens em cada servidor. Todos eles têm um "banco" de noahs (moedas do jogo) em comum.

PvP 
O jogo também permite o PvP (Player versus Player), onde jogadores lutam contra outros jogadores em áreas pré-definidas.
Há também as wars(guerras) 
Dark Lunar war para os jogadores com nível abaixo de 59 e as lunar wars com jogadores acima e abaixo também de 59.

Ronark Land
Também conhecida como cz é o local pvp livre, as towns que são os lugares onde os jogadores nascem são protegidas por torres.

Ronark Land Base
É o local apropriado para os jogadores de 60-69, abaixo de 60 vá para ardream acima para Ronark Land.

KOXP
Mais knight online seria um ótimo jogo de MMORPG se não houvesse os trapaceiros ou na linguagem do jogo "koxpers". Eles são normalmente arqueiros que utilizam programa para correr mais rápido, atirar correndo, etc. O knight online está dominado por esses jogadores, mesmo com a revolta de seus jogadores, os GMs (game masters) não são capazes de conter todos eles.

Atualizações de itens 
Itens podem receber "upgrades", ser atualizados, ou seja, serem fortalecidos (ganhar mais ataque ou defesa, por exemplo) pelos jogadores na área de Moradon. Os itens atualizados podem brilhar e apresentam status de +1 até +10 (no caso de upgrade items) ou de +1 até +21 (no caso de reverse upgrade items), de acordo com o número de atualizações aplicadas.

Clans 
Jogadores podem formar "clãs" (alianças de jogadores com National Points suficientes) para jogar juntos em guerras e acumular mais National Points.

Eventos diários

Monster Suppression Squad 
As Monster Suppression Squads são missões para inciantes (Nível 10 a 15). Há uma party em cada um desses eventos. O objetivo nessa área é solar (Eufemismo para matar) monstros e assim adquirir experiência.

CHAOS
Os chaos são pvps dentro de uma arena com 20 participantes,todos começam com a mesma vida,mesmo ataque,os 3 primeiros que ganham podem receber uma asa como recompensa.Ou se você participar 5 vezes no chaos e receber o voucher of oracle você também poderar receber sua asa.As asas variam nos bônus que eles podem dar.Pode ser de dar mais vida ou até ganhar mais experience points.O chaos acontece 3 vezes ao dia.Mais você só pode participar uma vez ou se comprar um outro chaos exchange coupon no power up store.

Border Defense Wars 
As Border Defense Wars existem em 7 categorias diferentes. A menor começa no nível 20 e a maior termina no nível 28. Guerreiros de cada nação lutas em parties de 8 contra 8 pessoas, procurando o Cesto do Tesouro Vermelho (Red Treasure Chest), que pode ser trocado por itens. O objetivo é capturar o monumento central e mantê-lo conquistado por alguns minutos ou chegar a 80 baixas no inimigo.

Bifrost 
Introduzido na expansão Reign of the Fire Drake. Em múltiplas horas do dia, os jogadores devem destruir o monumento Bifrost. A nação que acertar o último ataque ganha acesso à Bifrost. 30 minutos depois a outra nação ganha acesso também. O evento todo dura 2 horas começando de quando o monumento é destruído.

Forgoten Temple 
O evento Forgoten Temple acontece 4 vezes ao dia sendo eles:
Level: 35 ~ 59 (duas Vezes), Level: 60 ~ 83 (Duas vezes)
Neste evento são necessários 100k para entrar no evento somente os 81 (32 nas versões antigas) primeiros usuários que participam deste evento, o evento dura 40 minutos onde diversos monstros (Npcs) nascem no templo e devem ser derrotados antes do tempo se esgotar, aos 25 minutos nasce o ultimo boss Volcanic Rock ao derrotar todos os NPCs usuários ganham experiência e um Chest(Black, blue Green, Red) como recompensa de acordo com sua performance no evento. Os Chests podem ser trocados por itens no NPC localizado em moradom.

Premium 
O serviço Premium de knight online funciona da seguinte forma:
 Experience Premium 2796 Npoints ( Até 400% + Exp de acordo com o level+ Trina)
 Platinum Premium 2796 Npoints (100% + Exp +15 national points quando derrotar inimigos+ trina)
 War Premium 2599 Npoints (30% + Exp, +11 national points quando derrotar inimigos+ trina redistribuição livre)
 Discount Premium 2196 Npoints (30% + Exp, Descontos nos Sundries + trina) 
 Gold Premium 1996 Npoints (30% + Exp + Trina + 800 NP)
 Bronze Premium 716 Npoints (20% + Exp)
Todos os serviços Premium diminuem o custo de reparar as armas e armaduras, aumentam a quantidade de coins dos NPCs e a chance de drop de itens.

MMORPG